Зидуриле има више значења:

 Зидуриле (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Зидуриле (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији